Дауд Раджиха (; 1947, Дамаск — 18 июля 2012, Дамаск) — сирийский государственный и военный деятель, министр обороны Сирии (2011-2012).

Биография 
Дауд Раджиха родился в Дамаске в 1947 году. Православный христианин. В 1967 году окончил Военную академию, его военно-учетной специальностью являлась артиллерия. Дауду было присвоено звание генерал-лейтенанта в 1998 году, а генералом стал в 2005 году.

Генерал Раджиха занимал различные военные посты, был командиром батальона и бригады. В 2004 году он был назначен заместителем начальника Генерального штаба, а в 2009 году стал начальником Генерального штаба.

8 августа 2011 года Дауд Раджиха стал министром обороны Сирии. Эту должность он занимал до самой смерти.

Был убит 18 июля 2012 года в результате теракта, осуществлённого террористом-смертником в здании местной службы безопасности в Дамаске. У него осталась жена и четверо сыновей.

Примечания

Ссылки 
 President al-Assad Issues Decree Naming Gen. Dawood Rajiha Defense Minister 
 Syria ministers 'killed in blast' 

Министры обороны Сирии
Убитые политики
Жертвы терактов в Сирии
Погибшие в гражданской войне в Сирии
Генералы Сирии
Члены сирийского отделения партии Баас
Кавалеры ордена Преданности специального класса
Кавалеры ордена Преданности 2 класса
Кавалеры сирийского ордена Военных заслуг
Кавалеры ордена Преданности I класса